Івашин — білоруське, російське та українське прізвище.

Відомі носії:

 Івашин Василь Володимирович — білоруський радянський літературознавець, педагог.
 Івашин Денис Євгенійович — білоруський журналіст і політв'язень.

Див. також 
 Івашина

Білоруські прізвища
Російські прізвища
Українські прізвища